Натуральне число 767
 767 рік до нашої ери
 767 рік нашої ери